Flavio Mogherini, réalisateur italien.
 Federica Mogherini, femme politique italienne